David P. de M. Sarmento foi um médico português que viveu entre o final do séc. XIX e o início do séc. XX.
Para além da sua carreira em Medicina como Médico dos Hospitais e Assistente de Clínica Médica na Faculdade de Medicina de Lisboa, acrescentou uma breve carreira militar como Capitão-Médico Miliciano durante a Grande Guerra (1914-1918).
Durante a sua carreira militar ficou encarregue do Estudo dos Gases de Guerra no Corpo Expedicionário Português (C.E.P), a partir do qual elaborou um relatório apresentado ao Ministro da Guerra da República Portuguesa.
Em 1919, o relatório é publicado em Lisboa pela Imprensa Nacional sob o título de "As Intoxicações pelos Gases de Guerra (1915-1918).

Bibliografia
Sarmento, David, As Intoxicações pelos Gases de Guerra (1915-1918), 1. ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 1919